Emilio Raveggi – giornalista, autore televisivo e scrittore italiano
 Pietro Raveggi – archeologo e pubblicista italiano